Километро Куарента и Сијете има више значења:

 Километро Куарента и Сијете (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Куарента и Сијете (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику